Brezovac je lahko:
 Brezovac Dobroselski (Hrvaška)
 Brezovac Žumberački (Hrvaška)
 Brezovac, Bjelovar (Hrvaška)
 Brezovac, Novska (Hrvaška)
 Brezovac, Rakovica (Hrvaška)
 Brezovac, Srbija